Суперкубок Румунії з футболу 1994 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 серпня 1994 року між чемпіоном Румунії клубом Стяуа та володарем кубка Румунії клубом Глорія (Бистриця).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

1994
Румунія
1994 у румунському спорті